Der Kanton Saint-Nicolas-de-la-Grave war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Castelsarrasin, im Département Tarn-et-Garonne und in der Region Midi-Pyrénées. Der Hauptort war Saint-Nicolas-de-la-Grave. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2008 bis 2015 Joël Capayrou (PRG).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 14 Gemeinden:

Saintnicolasdelagrave
Aufgelöst 2015